Соревнования по плаванию на Маккабиаде 2017 прошли с 9 по 16 июля в национальном бассейне института Уингейта в различных возрастных категориях, а также среди паралимпийцев.

Спортивные объекты

Медали (Общий зачёт)

Медали (Юниоры)

Медалисты (юниоры)

Мужчины

Женщины

Медали (Открытые соревнования)

Медалисты (Открытые соревнования)

Мужчины

Женщины

Медали (Ветераны) 
Соревнования прошли с 12 по 16 июля для следующих возрастных категорий: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+ в плавательном бассейне и на открытой воде.

Категория 35-39 лет

Медалисты (Ветераны 35-39)

Мужчины

Женщины

Категория 40-44 лет

Медалисты (Ветераны 40-44)

Мужчины

Женщины

Категория 45-49 лет

Медалисты (Ветераны 45-49)

Мужчины

Женщины

Категория 50-54 лет

Медалисты (Ветераны 50-54)

Мужчины

Женщины

Категория 55-59 лет

Медалисты (Ветераны 55-59)

Мужчины

Женщины

Категория 60-64 лет

Медалисты (Ветераны 60-64)

Мужчины

Женщины

Категория 65-69 лет

Медалисты (Ветераны 65-69)

Мужчины

Женщины

Категория 70-74 лет

Медалисты (Ветераны 70-74)

Мужчины

Женщины

Категория 75-79 лет

Медалисты (Ветераны 75-79)

Мужчины

Женщины

Категория 80+

Медалисты (Ветераны 80+)

Мужчины

Женщины

Медали (Паралимпийцы)

Медалисты (Паралимпийцы)

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Федерация плавания Израиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маккабиада 2017
Плавание в Израиле
Плавание